Рамадани () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рамадани, Агим (1964—1999) — солдат Армии освобождения Косова (АОК), известный своим участием в ​​битве за Кошаре.
 Рамадани, Ниязи (род. 1964) — албанский поэт и писатель.
 Рамадани, Решат (род. 2003) — северомакедонский футболист.
 Рамадани, Юльбер (род. 1996) — албанский футболист, играющий на позиции полузащитника.